José Mardones ist der Name folgender Personen:

*José Mardones (Sänger) (1868–1932), spanischer Sänger
José Mardones Llorente (1914–1969), spanischer Fußballspieler